Гидросульфа́т на́трия — кислая соль натрия и серной кислоты с формулой NaHSO, бесцветные кристаллы.
Образует кристаллогидрат NaHSO·HO.

Получение 
 Гидросульфат натрия получают действием серной кислоты на гидроксид или сульфат натрия:

Физические свойства 
 Гидросульфат натрия образует бесцветные кристаллы . При нагревании претерпевает два полиморфных перехода при 140 и 170 °C.

 Кристаллогидрат гидросульфата натрия — бесцветные гигроскопические кристаллы .

Химические свойства 
 При нагревании в вакууме гидросульфат натрия переходит в пиросульфат натрия:
 

 При подщелачивании гидросульфат натрия переходит в сульфат:
 

 При спекании гидросульфат натрия взаимодействует с солями:
 
 и оксидами:

Применение 
 Как флюс в цветной металлургии.
 Как реагент для перевода труднорастворимых окислов в растворимые сульфаты.
 Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E514.
 в виде порошка или гранул в качестве реагента, понижающего уровень рН в бассейнах

Литература 
 
  
 

Натр
Неорганические вещества
Соли натрия
Пищевые добавки
Кислые соли